Traisen, folyó Ausztriában
 Traisen, település Németországban
 Traisen, település Ausztriában